Christine Arnothy#Œuvres
 Nightrunner#Biographie du personnage
 Destiny (jeu vidéo)#Ennemis

Voir aussi
 Karabagh